Carlos Gonzales se puede referir a:

 Carlos Gonzales Pajuelo, exfutbolista peruano.
 Carlos Jairsinho Gonzales Ávalos, actual futbolista peruano.